

Televisione 
Finalmente domenica – programma televisivo del 1972 trasmesso sul Secondo programma della Rai

Letteratura 
Finalmente domenica! (The Long Saturday Night) – romanzo di Charles Williams del 1962

Cinema 
Finalmente domenica! (Vivement dimanche!) – film del 1983 diretto da François Truffaut